Должанская:

 Должанская — станица в Ейском районе Краснодарского края России.
 Должанская — железнодорожная станция в Луганской области Украины.